La Finca kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 La Finca, Villa Guerrero, 
 La Finca, Temascaltepec, 
 La Finca, Oaxaca, Huautla de Jiménez, 
 La Finca, Guanajuato, Jerécuaro, 
 La Finca, Morelos, 
 La Finca, Guerrero, Petatlán, 

Robotskapade Mexikoförgreningar